przestrzeń Frécheta (Frécheta-Uryshona) – pojęcie topologii ogólnej,
 przestrzeń Frécheta (F-przestrzeń) – pojęcie analizy funkcjonalnej,
 przestrzeń Frécheta (T1) – starsza nazwa przestrzeni topologicznej spełniającej jeden z aksjomatów oddzielania.